Irma Machinia (ros. Ирма Махиня, ur. 6 września 2002) – rosyjska skoczkini narciarska reprezentująca klub Gbu Csp Soczi. Srebrna medalistka olimpijska z 2022 w drużynie mieszanej. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Jej debiut w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS miał miejsce 11 lipca 2019 roku startem w zawodach odbywających się w kazachskim Szczuczyńsku w ramach FIS Cup. Machinia zajęła szóstą lokatę, a następnego dnia stanęła na najwyższym stopniu podium. W kolejnych dniach w tej samej miejscowości wystartowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, będąc dwukrotnie sklasyfikowaną pod koniec czołowej dziesiątki.

11 stycznia 2020 roku w Sapporo zadebiutowała w Pucharze Świata. Plasując się na 24. lokacie zdobyła punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Dwa tygodnie później stanęła na drugim stopniu podium podczas konkursu rozgrywanego w ramach Pucharu Kontynentalnego w Renie. W marcu wzięła udział w juniorskim czempionacie odbywającym się w Oberwiesenthal. Indywidualnie zajęła dziewiąte miejsce, zaś drużynowo czwarte w zespole kobiecym i piąte w mieszanym.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2002